Gerard de Wit (golfer)
 Gerard de Wit (organist)